Joiner (linguagem de programação)
Alvin Nathaniel Joiner IV

Ver também 

Desambiguações de tecnologia